Sydamerikanska mästerskapet i fotboll för damer 1995 spelades i Uberlândia, Brasilien 1–22 januari 1995. Det var den andra upplagan av mästerskapet och avgjorde vem som skulle få CONMEBOL:s plats till VM 1995 och vann gjorde Brasilien.

Gruppspel

Final

Externa länkar 
RSSSF

1995 i Brasilien
1995
Fotboll i Brasilien
Fotbollsåret 1995